Саманта Стосур була чинною чемпіонкою і першою сіяною, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Кіміко Дате з рахунком 5–7, 6–3, 7–6(7–4). Тамарін Танасугарн виграла титул, у фіналі пермігши 40-річну Кіміко Дате з рахунком 7–5, 6–7(4–7), 6–1. Самій Танасугарн було 33 роки і таким чином це був найстаріший відомий фінал в історії жіночого тенісу (73 роки разом).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Hp Open, одиночний розряд
HP Open 2010